Авиакатастрофы гражданской авиации постсоветской России — сгруппированный по годам перечень катастроф гражданской авиации на территории России или российских самолётов и вертолётов с 1991 года. К гражданской авиации относятся коммерческие воздушные перевозки, авиационные работы и авиация общего назначения.

Причины авиакатастроф в современной России 
Причина любой авиакатастрофы — это зачастую сочетание сразу несколько неблагоприятных факторов. Главной причиной авиакатастроф в России является человеческий фактор, подготовка экипажа и наземного персонала. Гораздо реже происходят авиакатастрофы по вине погоды или техники. По данным Aviation Safety Network, с 1992 по 2021 год на территории России произошли 124 крупных авиакатастрофы. Больше всего в 1994 году — 11, меньше всего в 2015 — ни одной.

Список происшествий и катастроф по годам

1992 
 22 марта около Нижнеянска в 55 км от Якутска, предположительно из-за несогласованных действий экипажа, усугубленных конструктивными недостатками самолёта разбился Ан-30. Погибли все 10 человек на борту.
 25 июня в районе д. Юрьево Новгородской области произошла катастрофа вертолёта Ми-2 (бортовой номер 14270) Новгородского авиапредприятия, выполнявшего рейс Новгород — Новоселицы. Погибли командир воздушного судна В. А. Авдонин, авиатехник и пассажир. Катастрофа произошла по причине разрушения конструкции при столкновении с землей, вследствие усложнения в пилотировании воздушного судна при попытке пассажира покинуть вертолет с целью самоубийства.
 27 августа в результате ошибки экипажа при заходе на посадку в аэропорту города Иваново потерпел катастрофу самолёт Ту-134 Ивановского авиапредприятия, рейс 2808. Самолёт столкнулся с землей в 2450 м от торца ВПП. Погибло 84 человека.  
 19 октября в Коми вскоре после взлёта из-за отказа двигателя разбился Ан-28. Погибли 15 из 16 человек на борту.
 11 ноября в районе Твери самолёт Ан-22, выполняя коммерческий рейс по перевозке народно-хозяйственных грузов и пассажиров в Ереван, взлетел с аэродрома, расположенного на авиабазе Мигалово. Спустя четыре минуты был выполнен первый поворот. На высоте 200 метров и при скорости 345 км/ч пилоты начали убирать закрылки. В этот момент самолёт стал терять высоту и, перейдя в пикирование, врезался в землю. Погибло 33 человека.

1993 
 9 мая в Нижнем Тагиле во время авиашоу в честь празднования 48-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне при выполнении виража самолёт Як-52 потерял управление и рухнул на Театральную площадь. Оба пилота и 17 жителей города погибли, 17 человек получили тяжелые ранения.

1994 
 3 января из-за повреждений в воздухе в районе Иркутска потерпел катастрофу Ту-154 авиакомпании «Байкал» рейса 130. Погибли 125 человек.  
 24 февраля из-за перегруза близ города Нальчик Кабардино-Балкарской республики потерпел катастрофу самолёт Ан-12БП (рег. № RA-11118), перевозивший инкассаторов. Погибли 13 человек (7 инкассаторов и 6 членов экипажа).
 23 марта под Междуреченском упал Airbus A310 дочерней авиакомпании «Российские авиационные линии», выполнявший рейс «Аэрофлота» SU593 Москва — Гонконг. Тогда командир корабля, понадеявшись на автопилот, посадил на своё место своего 15-летнего сына, второй пилот находился на своем рабочем месте. В результате приложенных подростком усилий на рулевую колонку автопилот автоматически отключился и самолёт вошёл в перевёрнутый штопор, вначале не замеченный экипажем, вывести из которого самолёт не удалось.  
 26 сентября в районе Ванавары потерпел катастрофу Як-40, погибли 28 человек.

1995 
 7 декабря в 200 км от Хабаровска потерпел катастрофу самолёт Ту-154Б компании «Хабаровские авиалинии». Погибли 90 пассажиров и 8 членов экипажа.

1996 
 8 января в Киншасе российский самолёт Ан-32 при разбеге выкатился за пределы ВПП на городской рынок, примыкающий к аэродрому. Погибло 237 человек.  
 19 августа в аэропорту «Сурчин» (Югославия) при заходе на аварийную посадку разбился российский транспортный самолёт Ил-76М. Погибли 12 человек.
 29 августа при посадке в норвежском аэропорту «Лонгйир» на Шпицбергене разбился российский самолёт Ту-154. 141 человек погиб.

1997 
 18 марта произошла катастрофа самолёта Ан-24 RA-46516 Ставропольской акционерной авиакомпании, выполнявшего рейс SVL-1023 по маршруту Ставрополь — Трабзон. Из-за разрушения в полете хвостовой части фюзеляжа самолёт упал в районе города Черкесск, все находившиеся на борту 50 человек погибли.  
 6 декабря транспортный самолёт Ан-124-100 ВВС России, выполняя взлёт с аэродрома Иркутского авиазавода, из-за последовательного отказа трёх из четырёх двигателей упал на жилые дома микрорайона авиастроителей сразу после взлёта. В катастрофе погибли 72 человека.

1999 

 5 июня в Липецкой области при выполнении авиационно-химических работ потерпел катастрофу самолёт Авиатика–МАИ–890. Пилот погиб.

2000 

 9 марта в аэропорту Шереметьево при взлёте разбился Як-40. Погибли все 9 человек на борту, в том числе журналист Артём Боровик и бизнесмен Зия Бажаев.

2001 

 22 июня в Воронежской области при выполнении авиационно-химических работ потерпел катастрофу самолёт Авиатика–МАИ–890. Пилот погиб.
 3 июля при заходе на посадку в Иркутский аэропорт потерпел катастрофу Ту-154 авиакомпании «Владивосток Авиа», совершавший рейс по маршруту Екатеринбург-Иркутск-Владивосток. 145 человек погибли.  
 4 октября над Чёрным морем взорвался на высоте 11 км и рухнул в море в 180 километрах к югу от Новороссийска Ту-154 авиакомпании «Сибирь» рейса 1812 Бен Гурион (Тель-Авив) — Новосибирск. Погибли все — 65 пассажиров (15 граждан РФ и 51 гражданин Израиля) и 12 членов экипажа. Основная версия — самолёт был сбит украинской зенитной ракетой с территории Крыма.

2002 

 2 июля в результате противоречивых инструкций авиадиспетчера системе TCAS (системе предупреждения опасного сближения, разводящая самолёты по эшелонам (высотам)) произошло столкновение Боинг-757 и Ту-154 на территории Германии в районе Боденского озера.  
 28 июля в 15:25 по местному времени самолёт Ил-86 RA-86060 авиакомпании «Пулково», выполнявший технический рейс Москва—Санкт-Петербург с 16 членами экипажа на борту, потерпел крушение через 2 минуты после взлёта рядом с аэропортом «Шереметьево». Две стюардессы в хвостовой части самолёта остались живы.

2003 

 1 марта в 2 км от аэродрома Борки разрушился в воздухе Let-410 с парашютистами на борту. Погибли 11 из 25 человек на борту.

2004 

 24 августа практически одновременно в результате срабатывания взрывных устройств, пронесённых на борт террористками-смертницами, потерпели катастрофу и упали на землю Ту-154 авиакомпании «Сибирь» (погибли 46 человек) и Ту-134 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» (погибли 44 человека).

2005 
 16 марта при заходе на посадку в а/п Варандей (Архангельская область, НАО) в условиях «белой мглы» и отсутствия видимости ориентиров потерпел катастрофу и упал на землю Ан-24РВ Региональных авиалиний. Из 52 человек, находившихся на борту, погибли 28 (26 пассажиров и 2 члена экипажа).  
 14 октября при выполнении испытательного полёта потерпел крушение мотодельтаплан, пилот Иванов Алексей Константинович погиб.

2006 

 Ночь со 2 на 3 мая в акватории Чёрного моря близ города Сочи упал самолёт «Airbus A320» авиакомпании «Армавиа». После падения самолёт погрузился на глубину 400 метров. На борту лайнера находились 113 человек, в том числе 8 членов экипажа, все они погибли.  
 Ночь с 8 на 9 июля при посадке в аэропорту Иркутска самолёт «Airbus A310» авиакомпании «Сибирь», следовавший из Москвы, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, после чего произошло возгорание самолёта вследствие столкновения с препятствием возле аэродрома. На борту самолёта находились 193 пассажира и 10 членов экипажа, погибли 125 человек.  
 22 августа рейс FV 612 ФГУАП «Пулково», выполнявший рейс Анапа—Санкт-Петербург, пытаясь проскочить над грозой, потерял управление и свалился в плоский штопор. Самолёт ТУ-154М упал близ населенного пункта Сухая Балка неподалёку от Донецка. Рейс FV 612 вылетел из Анапы по расписанию в 15:05. В 15:37 подал сигнал SOS. На высоте 3000 метров пропал с экранов радаров. На борту самолёта находились 170 человек (160 пассажиров и 10 членов экипажа).

2007 

 17 марта при посадке в аэропорту Курумоч из-за ошибок экипажа и авиадиспетчеров разбился Ту-134. Погибли 6 человек.

2008 

 26 мая произошла катастрофа самолёта Ан-12 российской компании Московия с 9 членами экипажа на борту, все 9 человек погибли.  
 14 сентября при заходе на посадку в аэропорту Перми произошла катастрофа самолёта Боинг 737-500 российской авиакомпании «Аэрофлот-Норд». В результате столкновения самолёта с землей и наземными предметами погибли все находившиеся на борту 88 человек — 6 членов экипажа и 82 пассажира, в том числе российский генерал-полковник Г. Н. Трошев.

2009 

 9 января вертолёт Ми-171 авиакомпании «Газпромавиа» с восемью пассажирами и тремя членами экипажа на борту, вылетевший из Бийска в Кош-Агач, потерпел катастрофу, столкнувшись с горой при попытке захода для выполнения зависания. Выжило 4 человека,  от ран на месте катастрофы вертолёта погибло 7 человек.  
 19 декабря около 15:00 московского времени вертолёт Ми-171 (бортовой номер RA-22468) Ухтинского филиала ООО Авиапредприятие «Газпромавиа», выполнявший рейс по маршруту «Бованенково — Воркута», на борту которого находились 22 пассажира и 3 члена экипажа, совершил аварийную посадку в тундре в 700 м от шахты «Воркутинская», не долетев 4,5 км до аэропорта Воркута. При жёсткой посадке вертолёта один из пассажиров получил тяжелые травмы, от которых впоследствии скончался. Кроме того, причинен тяжкий вред здоровью другого пассажира. По заключению Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной авиапроисшествия явилась потеря экипажем пространственной ориентировки после снижения ниже высоты принятия решения вследствие отвлечения внимания от контроля за режимом полета на визуальный поиск огней подхода и ВПП в условиях отсутствия видимости наземных и световых ориентиров.

2010 

 10 апреля  — авиакатастрофа, произошедшая с президентским Ту-154 польских ВВС при попытке посадить самолёт в сильном тумане на аэродром «Смоленск-Северный», приведшая к гибели всего экипажа и всех пассажиров, включая президента Польши. Крупнейшая по числу жертв среди авиакатастроф, в которых погибали первые лица государства.  
 20 июня в Тюменской области потерпел катастрофу легкомоторный самолёт Як-52, на борту которого находились 2 человека. Трагедия произошла неподалеку от города Ялуторовск в 12:00 по местному времени. По неофициальным данным, в результате происшествия погибли 2 человека: пилот и член спортклуба РОСТО.
 3 августа при заходе на посадку в 700 метрах от взлётно-посадочной полосы в районе аэропорта города Игарка потерпел катастрофу самолёт Ан-24 авиакомпании «КАТЭКАВИА», выполнявший рейс из Красноярска в Игарку. На борту самолёта было 15 человек — 4 члена экипажа и 11 пассажиров. По предварительным данным, в катастрофе погибли 11 человек.  
 21 августа у села Медведицкое Кимрского района Тверской области при взлёте с реки Волга упал и затонул четырёхместный гидросамолёт Че-22. В результате аварии погиб пилот, трое пассажиров спасены, в том числе его малолетний сын.
 19 сентября около посёлка Логиново Белоярского района Свердловской области в воскресенье днём разбился спортивный самолёт ЯК-52. При выполнении фигур высшего пилотажа произошёл отказ органов управления самолётом. Погиб пилот, кандидат в мастера спорта Геннадий Белиникин 1962 г.р.
 3 ноября в 12:30 по МСК (20:30 по местному) в Корсаковском районе Сахалинской области потерпел катастрофу вертолёт Ми-8 ФСБ России; погибло четверо человек.
 5 ноября в Урюпинском районе Волгоградской области потерпел катастрофу легкомоторный самолёт типа «Беркут», погиб 1 человек.
 25 ноября около 12:00 по местному времени на территории Крапивинского месторождения в Тарском районе Омской области произошла катастрофа вертолёта Ми-8. Среди пассажиров воздушного судна были шестеро рабочих вахтовой бригады строителей ДСПМК «Седельниковское» и один сотрудник компании «Транссервис». Падение вертолёта произошло из-за возгорания на борту. В результате катастрофы все семь пассажиров Ми-8 погибли, а три члена экипажа с тяжелыми травмами были доставлены в больницу города Тары.
 4 декабря в подмосковном аэропорту Домодедово потерпел катастрофу самолёт Ту-154М авиакомпании «Авиалинии Дагестана». Самолёт вылетел из Внукова рейсом на Махачкалу, но вскоре после взлёта отказали два двигателя, электрооборудование и навигационное оборудование, в связи с чем экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Домодедово. После посадки самолёт выкатился за пределы ВПП и разрушился. На борту находились 163 пассажира и 9 членов экипажа. 83 человека пострадали, двое погибли (брат президента Дагестана и мать судьи конституционного суда РФ).  
 19 декабря в 11 часов 11 минут московского времени вертолёт Ми-8 (бортовой номер RА-24655) авиакомпании «Ямал» потерпел катастрофу в районе 267-го километра железнодорожной трассы Обская — Бованенково Ямало-Ненецкого автономного округа при подлёте к нефтегазовому месторождению Бованенково. На борту находились трое членов экипажа и 15 пассажиров. В результате аварии погиб командир вертолёта, остальные члены экипажа и пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

2011 
 1 января три человека погибли и 43 пострадали (39 госпитализировано) при пожаре самолёта Ту-154Б2 в Сургуте. Перед началом движения самолёта по магистральной рулежной дорожке к ВПП загорелся один из двигателей. Произошёл взрыв топливных баков с разливом горючего на площади 1000 м², самолёт сгорел полностью.  
 20 января вертолёт марки AS-355N (бортовой номер RA-04109) авиакомпании «Корпоративные вертолёты Северо-Запада» потерпел катастрофу в 16:10 московского времени в посёлке Громово Приозерского района Ленинградской области рядом с озером Суходольское. На борту вертолёта находилось шесть человек, один из них погиб вследствие грубой посадки вертолёта. Причиной катастрофы стало попадание вертолёта в метеоусловия, к которым экипаж был не подготовлен (снежный заряд).
 6 февраля вертолёт Ми-2, принадлежавший Шахтинскому аэроклубу РОСТО (Ростовская область), выполнявший задачу по отстрелу волков в одном из охотничьих хозяйств, около 22:00 по московскому времени при взлёте потерпел катастрофу в Черноземельском районе Калмыкии, в 20 км от посёлка Нарын-Худук в сторону посёлка Артезиан, вблизи села Адыковское. Погибли два члена экипажа (пилот и механик).
 5 марта пассажирский самолёт Ан-148 потерпел катастрофу в 140 километрах от Воронежа. Шесть человек, в том числе два пилота из Мьянмы, погибли в результате крушения. Лайнер упал на садовый участок частного дома в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области, жертв и разрушений на земле нет.  
 7 июня во Владимирской области в районе поселка Раздолье Кольчугинского района потерпел крушение самолёт марки Piper. Погибли двое мужчин 1984 года рождения. Причины крушения устанавливаются.
 20 июня потерпел катастрофу самолёт Ту-134А в Республике Карелия вблизи аэропорта Бесовец под Петрозаводском. Самолёт в сложных метеоусловиях столкнулся с землёй в 700 метрах до торца ВПП, в 200 м правее оси ВПП. Погибло 45 человек..  
 22 июня в Калининском районе Краснодарского края во время испытательного полёта потерпел катастрофу вертолёт Ми-2, пилот погиб. Вертолёт не был зарегистрирован в органах управления воздушным движением и находился в собственности одного из местных предпринимателей.
 4 июля возле деревни Дракино Московской области во время проведения учебно-тренировочного полёта потерпел катастрофу самолёт Eurostar, на борту находилось двое человек: пилот-инструктор и стажёр. В результате аварии пилот погиб, стажёр был госпитализирован с травмами. Возможной причиной падения самолёта стал конфликт между пилотами.
 5 июля под Иркутском Ми-8 компании «ЮТэйр» потерпел катастрофу: протаранив несколько деревьев, на большой скорости упал на землю и завалился набок. На борту находились 16 человек, в том числе три человека экипажа. Два человека из числа пассажиров погибли, один находился в тяжелом состоянии, всего пострадало 10 человек.
 10 июля вертолёт Робинсон-44 потерпел катастрофу в Красноярском крае — упал в Енисей в районе о. Конный. Пилот погиб.
 11 июля в 8:55 московского времени на севере Томской области в 63 км от Нижневартовска при вынужденной посадке вблизи берега Оби потерпел катастрофу самолёт Ан-24, следовавший рейсом Томск — Сургут. Погибли 7 человек, четверо госпитализированы с травмами. Всего на борту самолёта находились 33 пассажира и четыре члена экипажа. Причиной катастрофы самолёта стал пожар левого двигателя.  
 19 июля в Свердловской области потерпел катастрофу вертолёт Ми-8 компании «Уктус» при плановом облёте магистральных газопроводов. На борту находились три члена экипажа — командир воздушного судна, второй пилот и бортмеханик, а также пассажир, сотрудник «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Пилот погиб, остальные члены экипажа и пассажир с переломом и ушибами были госпитализированы.
 25 июля возле поселка Биллингс Чукотского автономного округа потерпел катастрофу вертолёт Ми-8 авиакомпании «Чукотавиа» во время полёта по обследованию радионавигационных маяков. Причиной катастрофы стал отказ двигателя. На борту находилось 5 человек, три члена экипажа и два пассажира. Погибли пассажиры и бортмеханик.
 25 июля около деревни Копылки Кольчугинского района Владимирской области потерпел катастрофу самодельный одномоторный самолёт. Предположительно, во время полёта в самолёте возникла неисправность мотора. Пилот и пассажир погибли.
 9 августа в районе поселка Омсукчан Магаданской области потерпел катастрофу самолёт Ан-12А. По предварительным данным, причиной катастрофы явился пожар двигателя. Погибли все 11 человек, находившиеся на борту (девять членов экипажа и двое пассажиров, сопровождавших груз).
 15 августа в поселке Кусино Киришского района Ленинградской области потерпел катастрофу одномоторный четырёхместный самолёт чешского производства Piper. Задев провода ЛЭП, самолёт упал в реку. Пилот и оба пассажира погибли.
 20 августа в районе населенного пункта Ропша Ломоносовского района Ленинградской области потерпел катастрофу частный самолёт марки Як-18Т. 4 человека погибли.
 22 августа в районе озера Чойган-Холь возле реки Соруг Республика Тува Сибирский федеральный округ потерпел катастрофу самолёт марки АН-2. 1 человек погиб. 7 человек пострадало. Предполагаемая причина авиакатастрофы — отказ двигателя. Сообщается, что пассажиры разбившегося самолёта были браконьерами
 7 сентября под Ярославлем в районе аэропорта Туношна потерпел катастрофу пассажирский самолёт марки Як-42. 43 человек погибло, 2 человека пострадало (1 позже скончался в больнице). В самолёте летел основной состав команды Локомотив Ярославль.

2012 
 2 апреля под Тюменью потерпел катастрофу самолёт ATR 72, на борту которого находились 43 человека. Погиб 31 человек, в том числе все члены экипажа; 12 человек выжили. При падении самолёт развалился на части и загорелся.  
 6 апреля
 Вертолёт Bell 407 авиакомпании «Ак Барс Аэро» потерпел катастрофу Нижнекамском районе Татарстана. Пилот, находившийся в вертолёте, погиб.
 Легкомоторный самолёт СМ-2000 потерпел катастрофу в Калужской области. Погибли все находившиеся на борту: трое мужчин и одна женщина.
 25 апреля самолёт СП-30 (рег. № RA-0547G) во время авиационно-химических работ потерпел катастрофу в Волгоградской области. Пилот погиб.
 26 апреля под Самарой совершил аварийную посадку и загорелся самолёт «Элитар-202». Пилот и механик скончались в больнице через 2 дня.
 9 мая в Индонезии потерпел катастрофу самолёт Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились 45 человек, не выжил никто.  
 22 мая у села Георгиевка Пономаревского района Оренбургской области потерпел катастрофу самолёт Авиатика–МАИ–890. Пилот погиб.
 9 июня самолёт СП-30 (рег. № RA-1708G) совершил аварийную посадку в Белокалитвинском районе Ростовской области. Авиатор Игорь Махов погиб.
 4 июля вертолёт AS350 авиакомпании «ЮТэйр» потерпел катастрофу неподалеку от Ленска. Четыре человека, находившиеся на борту, погибли.
 22 июля
 самолёт Ил-103 (рег. № RA-61912) потерпел катастрофу возле села Алеканово Рязанской области. Все трое человек, находившиеся на борту, погибли.
 самолёт Л-410 (рег. № RF-00138) совершил аварийную посадку на аэродроме «Большое Грызлово». Находившиеся на борту пилоты доставлены в больницу. Капитан самолёта скончался спустя три дня после инцидента.
 9 августа вертолёт Ка-32Т (RA-31596) в 15:20 (по местному времени) потерпел катастрофу в районе села Карачам в провинции Мугла в Турции. Все 5 человек — трое россиян и двое граждан Турции, находившиеся на борту, — погибли.
 10 августа вертолёт Ми-2 (рег. № RA-3054K) потерпел катастрофу возле хутора Соленый Ростовской области. Пилот, находившийся на борту, погиб.
 19 августа самолёт С-2 Синтал потерпел катастрофу возле с. Залесное Каменского района Пензенской области. Пилот погиб, пассажирка доставлена в больницу.
 22 августа самолёт Cessna 421 (рег. № RA-0879G) потерпел катастрофу в поселке Аннино Ломоносовском районе Ленинградской области. Оба пилота погибли.
 25 августа самолёт Скаетон К-10 Swift (рег. № RA-1482G) потерпел катастрофу близ деревни Никольское Клинском районе Московской области. Самолёт загорелся в воздухе и упал, оба пилота погибли.
 1 сентября самолёт Як-18Т (рег. № RA-44422), выполнявший заказной полёт, упал в 300 метрах от ВПП аэродрома Лахта и загорелся. В катастрофе погибли 4 человека, все, кто находился на борту.
 12 сентября самолёт Ан-28 (рег. № RA-28715) потерпел катастрофу в десяти километрах от поселка Палана, Корякский АО, Камчатский край. В катастрофе погибли 10 человек, включая двоих пилотов, 4 человека получили травмы различной степени. 

 28 сентября самолёт Л-3М потерпел катастрофу неподалеку от деревни Алферьево Московской области. В катастрофе погиб пилот.
 16 октября вертолёт Robinson R44, (рег. № RA-04206) потерпел катастрофу возле деревни Муравлянка Тульской области. В катастрофе погиб пилот.
 17 октября вертолёт Ми-8Т, (рег. № RA-24267) потерпел катастрофу при посадке в Красноярском крае. На борту находилось 12 человек, включая пилотов. В катастрофе погиб один человек (пассажир) и пострадало 3 человека.
 7 ноября самолёт Як-18Т, (рег. № RA-44302) при выполнении учетно-тренировочного полёта потерпел катастрофу недалеко от аэродрома Петелино Рязанской области. В катастрофе погибли 2 человека, все, кто находился на борту.
 17 ноября вертолёт Ми-2 при выполнении полёта потерпел катастрофу на территории Комсомольского района Ивановской области. В катастрофе погибли 2 человека, все, кто находился на борту.
 18 ноября самолёт Х-32 Бекас при выполнении полёта потерпел катастрофу в п. Садовом Белореченского района, Краснодарского края. В катастрофе погибли 2 человека, все, кто находился на борту.
 8 декабря вертолёт Robinson R44, (рег. № RA-04189) потерпел катастрофу в Солнечногорском районе, Московской области. В катастрофе погибли пилот и двое пассажиров, все, кто находился на борту.
 29 декабря самолёт Ту-204 (рег. № RA-64047) совершил аварийную посадку в аэропорту «Внуково», обломки самолёта вылетели на Киевское шоссе. В результате падения самолёта погибло пять человек, пострадало четверо, в том числе водитель автомобиля, в который попало отлетевшее самолётное колесо.

2013 
 3 февраля в Краснотурьинске в результате задевания линии электропередач потерпел катастрофу дельтаплан. Погибли 2 человека — один при падении, второй скончался в карете скорой медицинской помощи.
 9 марта в Конго во время рейса Шабунда-Букау потерпел катастрофу зафрахтованный ООН вертолёт авиакомпании «ЮТэйр» Ми-8АМТ (бортовой номер RA-22472), на борту находилось 4 человека. Вертолёт обнаружен в труднодоступной местности на высоте 2700 метров разрушенным и частично сгоревшим. Все четыре члена экипажа, находившиеся на борту вертолёта, погибли.
 23 марта в Краснодарском крае сразу после взлёта потерпел катастрофу самолёт авиакомпании «Юг-лайн», Ан-2 (рег. № RA-02203), пилот погиб.
 6 мая в Иркутской области потерпел катастрофу вертолёт Ми-8Т (рег. № RA-24410), на борту которого находились 9 человек; все они погибли.  
 15 мая в Ставропольском крае во время сельхозработ потерпел катастрофу самолёт авиакомпании «Аннушка», Ан-2 (рег. № RA-31403), пилот погиб.
 26 мая в Краснодарском крае во время несанкционированного полёта потерпел катастрофу самолёт Че-22, пилот и двое пассажиров погибли.
 29 мая в районе х. Ястребовский Крымского района Краснодарского края во время орошения полей упал легкомоторный самолёт Х-32 Бекас. Погиб пилот.
 31 мая в районе ст. Будённовская Пролетарского района Ростовской области во время проведения сельскохозяйственных работ упал легкомоторный самолёт Спектор-34. Погиб пилот, пассажир доставлен в больницу.
 2 июня в д. Большое Грызлово Серпуховского района Московской области во время показательных выступлений упал легкомоторный самолёт Extra-330SC (рег. № RA-0327g). Погиб пилот.
 6 июня в Хабаровском крае потерпел катастрофу вертолёт Ми-8Т (рег. № RF-95370), на борту которого находились 5 человек; все они погибли.
 9 июня возле деревни Пятница Солнечногорского района Московской области во время тренировочного полёта упал легкомоторный самолёт (рег. № RA-1489G). Погибли пилот и пассажир.
 2 июля в Якутии потерпел катастрофу вертолёт Ми-8Т (рег. № RA-22657), на борту которого находились 28 человек. 3 члена экипажа и ребенок выжили, остальные погибли.  
 12 июля в Брянской области потерпел катастрофу автожир Calidus (рег. № RA-0038A), на борту которого находились 2 человека. Зацепив линию электропередачи, упал в реку Десна. Пилоту удалось выжить, а пассажир погиб.
 21 июля в Мурманской области потерпел катастрофу вертолёт Eurocopter EC120 (рег. № RA-04049), во время высадки пассажиров наклонился на бок и унёс жизни троих человек, пилот получил травмы, но остался жив.
 27 июля в Оренбургской области во время сельхозработ потерпел катастрофу дельтаплан Р-16 Урал. Пилот и пассажир погибли.
 28 июля в Красноярском крае потерпел катастрофу самодельный самолёт. Пилот и он же конструктор погиб.
 3 августа в Ярославской области потерпел катастрофу дельтаплан. Пилот погиб.
 6 августа в районе п. Давыдово Киренского района Иркутской области потерпел катастрофу вертолёт Robinson R44 (рег. № RA-06302). Погибли 2 человека.
 10 августа в Тюменской области потерпел катастрофу дельталёт Р-16 ВС-1 (рег. № RA-0677G). Пилот погиб.
 18 августа в Якутии потерпел катастрофу самолёт Як-52 (рег. № RF-00957). Пилот погиб.
 1 сентября в Башкирии потерпел катастрофу самолёт Х-32 Бекас (рег. № RA-1264G). Пилот и пассажир погибли.
 9 сентября в Сахалинской области потерпел катастрофу вертолёт Ми-2, на борту находилось 3 человека, все они погибли.
 14 сентября в Богородском районе Нижегородской области потерпел катастрофу легкомоторный самолёт, на борту находилось 2 человека, они погибли.
 26 октября у поселка Таежный Богучанского района Красноярского края при заходе на посадку ночью самолёт АН-2 столкнулся с деревьями, упал в лес и загорелся. КВС (владелец самолёта) и второй пилот погибли. Находившиеся на борту двое пассажиров (геологи) не пострадали.
 17 ноября в аэропорту Казани при заходе на посадку ночью самолёт авиакомпании «Татарстан» Boeing 737 (рег. № VQ-BBN) упал возле ВПП и загорелся. На борту находилось 50 человек (44 пассажиров и 6 членов экипажа), все они погибли.  
 6 декабря  в Белокалитвинском районе Ростовской области потерпел катастрофу легкомоторный вертолёт (рег. № RA-2097G), на борту находилось 2 человека, они погибли.
 26 декабря в Иркутске в 21:39 по местному времени потерпел катастрофу самолёт Ан-12 (рег. № RA-12162) иркутского авиазавода, следовавший рейсом из Новосибирска в Иркутск с 6 членами экипажа и 3 пассажирами на борту. Транспортник упал на складские помещения Минобороны. В результате все девять человек, находившиеся на борту, погибли.

2014 
 23 февраля в Приморском крае во время пробного запуска двигателя опрокинулся на бок вертолёт Ми-2 (рег. № RF-00503). Погиб человек, который стоял рядом.
 26 марта в Калининградской области потерпел катастрофу самолёт С-2 Синтал. Погиб экипаж самолёта, пилот и оператор.
 30 марта в районе Ижевска потерпел катастрофу самолёт Roko Aero NG4 (рег. № RA-1269G). Погибли пилот и пассажир.
 19 апреля в Дубовском районе Ростовской области во время опыления полей разбился сельскохозяйственный легкомоторный самолёт «Х-32 Бекас». Погиб пилот.
 30 апреля
 в Московской области потерпел катастрофу самолёт Sky Ranger. Погиб один человек, второй получил ранения.
 в Республике Коми потерпел катастрофу вертолёт Robinson R44 (рег. № RA-06217). Погиб пилот.
 8 мая в Сенгилеевском районе Ульяновской области во время тренировочного полёта разбился легкомоторный самолёт «Diamond DA40» (рег. № RA-01726). Погибли курсант и инструктор.
 13 мая в Всеволожском районе Ленинградской области во время полёта разбился вертолёт «Eurocopter EC120» (рег. № RA-07232). Погибли пилот и пассажир.
 22 мая возле деревни Пятница Солнечногорского района Московской области разбился самодельный легкомоторный самолёт. Пилот погиб.
 29 мая в Архаринском районе Амурской области разбился дельтаплан. Пилот погиб.
 31 мая в Мурманской области потерпел катастрофу вертолёт Ми-8АМТ (рег. № RA-22423), на борту которого находились 17 человек. 2 пассажира выжили, остальные погибли.
 3 июня в Смидовичском районе Еврейской автономной области во время полёта разбился легкомоторный самолёт «Аэропракт A-22» (рег. № RA-0080A). Погибли пилот и пассажир.
 7 июня в Ярославской области потерпел катастрофу самолёт Ан-2. Пилот погиб.
 20 июня в Саратовской области потерпел катастрофу микросамолёт ЕЭВС СП-30М (рег. № RA-1442G). Пилот погиб.
 28 июня в Краснодарском крае потерпел катастрофу вертолёт Robinson R66. Погибли пилот и три пассажира.
 29 июня в Хакасии потерпел катастрофу мотодельталёт. Пилот умер в больнице, пассажир получил травмы.
 10 июля в ХМАО потерпел катастрофу вертолёт Ми-2 (рег. № RA-23721). Пилот погиб.
 13 июля в Рязанской области потерпел катастрофу самолёт Як-18Т. Погибли все, кто находился на борту, — пилот и три пассажира.
 23 июля на Камчатке потерпел катастрофу вертолёт «Robinson R44» (рег. № RA-1975G). Погибли пилот и пассажир.
 23 июля в Московской области потерпел катастрофу дельтаплан. Пилот погиб.
 27 июля в Краснодарском крае потерпел катастрофу дельтаплан. Погиб пассажир, пилот выжил.
 2 августа в Пермском крае потерпел катастрофу самолёт «Vimana» (рег. № RA-0211A). Пилот погиб.
 7 августа
 в Новосибирской области потерпел катастрофу самолёт Як-52. Погибли все, кто находился на борту, — пилот и пассажир.
 в Кировской области потерпел катастрофу самолёт Л-42. Погибли все, кто находился на борту, — пилот и три пассажира.
 26 августа в Южном Судане потерпел катастрофу зафрахтованный для миссии ООН в Южном Судане у российской авиакомпании вертолёт Ми-8, на борту которого находились 4 человека. Погибли командир экипажа, бортмеханик и бортпроводник. Второй пилот выжил.
 4 сентября в Краснодарском крае потерпел катастрофу вертолёт Ми-8 (рег. № RA-24255), на борту находились три члена экипажа, двое погибли.
 6 сентября в Липецкой области потерпел катастрофу самолёт Як-18Т (рег. № RA-44334). Погибли все, кто находился на борту, — пилот и три пассажира.
 8 сентября при проведение сельхозобработки полей под Белгородом упал самолёт Х-32 «Бекас» (рег. № RA-0036A). Пилот умер по дороге в больницу.
 11 сентября при проведение сельхозобработки полей в Пензенской области упал самолёт С-2М «Синтал» (рег. № RA-0152A). Пилот погиб.
 19 сентября
 в Санкт-Петербурге потерпел катастрофу вертолёт SA 341 (рег. № RA-1233G). Погиб один человек, второй получил ранения.
 в Челябинской области потерпел катастрофу самолёт Як-52 (рег. № RF-00268). Погиб пилот.
 20 сентября в Мурманской области потерпел катастрофу самолёт ZLIN-42 (рег. № RA-2304G). Пилот и пассажир погибли.
 28 сентября в Челябинской области потерпел катастрофу дельтаплан. Пилот и пассажир погибли.
 20 октября в аэропорту «Внуково» потерпел катастрофу самолёт Falcon 50. Погибли трое членов экипажа и пассажир Кристоф де Маржери.  
 2 ноября в ЯНАО потерпел катастрофу вертолёт Ми-2, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.
 3 ноября в Владимирской области потерпел катастрофу самолёт Evektor-Aerotechnik EV-97 EuroStar, находившиеся на борту пилот и пассажир получили травмы и были госпитализированы. Позднее от полученных травм пилот скончался в больнице.
 11 ноября в Ставропольском крае потерпел катастрофу вертолёт Ка-32 (рег. № RF-32839), находившийся на борту пилот погиб, а пассажиры получили травмы и были госпитализированы. Позднее от полученных травм двое пассажиров из четверых скончались в больнице.
 20 ноября в Нижегородской области потерпел катастрофу вертолёт AS-350B3 (рег. № RA-04032), находившиеся на борту пилот и четверо пассажиров погибли.
 7 декабря в НАО потерпел катастрофу вертолёт Ми-8 (рег. № RA-06138), погибли два человека, бортмеханик и пассажир, остальные пять человек госпитализированы.

2015 
 10 января в Бердске потерпел катастрофу дельтаплан. Погиб пилот.
 18 января в ХМАО потерпел катастрофу самолёт «Cessna 150» (рег. № RA-1861G), находившиеся на борту пилот и пассажир получили травмы. Впоследствии пилот скончался в больнице.
 23 февраля в Ростовской области потерпел катастрофу самолёт «RV-8 CETUS», находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.
 24 марта на Камчатке потерпел катастрофу вертолёт Ми-2 (рег. № RF-01186). Оба пилота погибли.
 7 июня в Ставропольском крае потерпел катастрофу самолёт «Зодиак-650» (рег. № RA-2352G), находившийся на борту пилот погиб.
 10 июня в Краснодарском крае вертолёт Ми-2 во время химической обработки рисовых полей задел колесом сигнальщика, который от полученных телесных повреждений скончался на месте.
 12 июня в Ростовской области потерпел катастрофу самодельный самолёт «VS-3 Sprint», находившийся на борту пилот погиб.
 13 июня в Ярославской области потерпел катастрофу самолёт «СКС-1-01» (рег. № RA-0594G), находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.
 15 июня в Пермском крае потерпел катастрофу самодельный экраноплан, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.
 18 июня в Оренбургской области потерпел катастрофу самолёт «Diamond DA40», принадлежавший БЛУГА, находившиеся на борту инструктор и курсант погибли.
 20 июня в Новосибирске потерпел катастрофу мотопараплан, находившийся на борту пилот погиб.
 27 июня
 в Кемеровской области потерпел катастрофу вертолёт «Robinson R44» (рег. № RA-05765), находившиеся на борту пилот и два пассажира погибли.
 в Иркутской области потерпел катастрофу мотодельтаплан, находившийся на борту пилот погиб.
 14 июля в Ленинградской области потерпел катастрофу самолёт «Flylab Tucano» (рег. № I-1754), находившийся на борту пилот погиб.
 25 июля в Самарской области потерпел катастрофу самолёт «Як-52» (рег. № RF-00982), находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.
 8 августа в Московской области произошло столкновение вертолёта «Robinson R44» (рег. № RA-04383) и самолёта «Cessna U206F» (рег. № RA-67523), находившиеся на бортах обоих воздушных судов 4 и 5 человек погибли.
 14 августа в республике Якутия потерпел катастрофу вертолёт «Robinson R44» (рег. № RA-04339), находившиеся на борту пилот и 2 пассажира получили травмы и отправлены в больницу. От полученных в результате крушения телесных повреждений пилот вертолёта скончался в больнице.
 15 августа в Хабаровском крае потерпел катастрофу вертолёт «Ми-8» (рег. № RA-22559), во время полёта на борту находилось 16 человек. Трём членам экипажа и восьми пассажирам удалось спастись, пять человек погибло.
 4 сентября в Кирсановском районе Тамбовской области разбился сельскохозяйственный легкомоторный самолёт «Х-32 Бекас» (рег. № RA-0224G). Погиб пилот.
 13 сентября в Рязанской области разбился сельскохозяйственный легкомоторный самолёт «С-2 Синтал» (рег. № RA-0660G). Погиб пилот.
 11 октября в Ханты-Мансийском автономном округе разбился гидросамолёт «Пеликан-2» (рег. № RA-0441A). Погибли пилот и пассажир.
 31 октября
 В Египте потерпел катастрофу самолёт Airbus A321 российской компании «Когалымавиа» (торговая марка Metrojet) (рег. № EI-ETJ). Погибли все находившиеся на борту 224 человека.  
 В Республике Якутия потерпел катастрофу сверхлегкий самолёт «Птенец-2» (рег. № RA-0347A). Погиб пилот.

 4 ноября в Республике Крым потерпел катастрофу самолёт «Cessna» (рег. № RA-67526). В результате падения погибли 4 человека.
 26 ноября в Красноярском крае потерпел катастрофу вертолёт «Ми-8Т» (рег. № RA-25361). Экипаж и 7 пассажиров погибли мгновенно, один позже умер в больнице.
 29 ноября в ХМАО потерпел катастрофу вертолёт «Aérospatiale AS.350 Écureuil» (рег. № RA-04037). Экипаж и 2 пассажира погибли..
 30 ноября в Камчатском крае потерпел катастрофу вертолёт «Ми-2» (рег. № RA-23786). Пилот и один пассажир получили травмы, а второй пассажир погиб
 13 декабря в Ставропольском крае потерпел катастрофу самолёт «Beechcraft Bonanza А36ТС» (рег. № RA-2587G), погибли четыре человека.
 16 декабря в Камчатском крае потерпел катастрофу вертолёт «Ми-8Т». Шестеро человек получили ранения, один пассажир погиб.

2016 
 6 февраля в Оренбургской области потерпел катастрофу самолёт «Ан-2» (рег. № RA-40204), находившиеся на борту пилоты и пассажир погибли.
 24 февраля в Ленинградской области потерпел катастрофу вертолёт «Enstrom F-28» (рег. № RA-2348G). Пилот погиб, а пассажирка получила травмы.
 27 февраля в Краснодарском крае во время буксировки планера самолётом «Як-12», во время посадки смертельно травмирован человек, находившийся на ВПП.
 12 марта в Ростовской области потерпел катастрофу дельтаплан. Пилот скончался в больнице.
 19 марта в Ростове-на-Дону потерпел катастрофу самолёт «Boeing 737—800» (рег. № A6-FDN). Все находившиеся на борту 62 человека погибли.

 2 апреля в Приморском крае совершил жёсткую посадку вертолёт «Eurocopter EC130». Пилот погиб.
 10 апреля под Челябинском разбился спортивный самолёт Як-52, выполнявший учебный полёт с аэродрома Калачёво. Погибли начальник аэроклуба ДОСААФ 62-летний Виктор Михайлович Илюхин и курсант Лариса Скоба.
 14 апреля в Самарской области потерпел катастрофу самолёт «Ан-2», находившийся на борту пилот погиб.
 18 апреля в ЯНАО разбился вертолёт «Robinson R66» (рег. № RA-06233), погибли пилот и два пассажира.
 29 апреля в Советском районе Ростовской области во время опыления полей разбился сельскохозяйственный легкомоторный самолёт «Х-32 Бекас». Погиб пилот.
 3 мая в Камчатском крае разбился вертолёт «Robinson R44» (рег. № RA-2118G), погибли пилот и два пассажира.
 14 мая в Ленинградской области разбился вертолёт «Aérospatiale AS.350 Écureuil» (рег. № RA-07259), погибли пилот и пассажир.
 6 июня в Ростовской области разбился самолёт «Стрепет» (рег. № RA-1675G), пилот погиб.
 11 июня в Республике Алтай разбился самолёт «Аэропракт А-33-011» (рег. № RA-0818G), пилот и пассажир погибли.
 19 июня в ХМАО-Югра разбился самолёт «Че-26Б2» (рег. № RA-2642G), пилот погиб, два пассажира получили травмы.
 26 июня в Пензенской области разбился самолёт «Бекас» (рег. № RA-0480A), находившийся на борту пилот погиб.
 28 июня в Оренбургской области разбился самолёт «Элитар-202» (рег. № RA-1286G), находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.
 30 июня в Саратовской области потерпел катастрофу самолёт «Ан-2» (рег. № RA-33462), находившиеся на борту два пилота погибли.
 30 июля в Пензенской области потерпел катастрофу планерный самолёт модели АС-4 (115), находившийся на борту лётчик-испытатель погиб.
 31 июля в Кемеровской области потерпел катастрофу самолёт «Ан-2» (рег. № RA-54790), находившиеся на борту три члена экипажа погибли.
 2 августа в Пермском крае потерпел катастрофу дельтаплан. Пилот и пассажир скончались на месте.
 7 августа в Краснодарском крае потерпел катастрофу вертолёт «Ми-2», находившиеся на борту пилот и бортмеханик погибли.
 12 августа в Алтайском крае потерпел катастрофу самолёт «Ил-103», находившийся на борту пилот погиб.
 16 августа в ХМАО потерпел катастрофу самолёт «Аэропракт A-22» (рег. № RA-1683G), находившийся на борту пилот погиб, а пассажир получил тяжёлые повреждения.
 1 сентября в Тюменской области потерпел катастрофу мотодельтаплан «Бланик-М» (рег. № RA-1152G), находившийся на борту пилот погиб.
 4 сентября в Рязанской области потерпел катастрофу самодельный легкомоторный самолёт, находившийся на борту пилот погиб.
 24 сентября в Красноярском крае разбился вертолёт «Bell 206» (рег. № RA-01630), погибли пилот и пассажир.
 21 октября в Ямало-Ненецком автономном округе разбился вертолёт «Ми-8» (рег. № RA-22869), погибли 19 человек.
 23 октября в Забайкальском крае разбился вертолёт «Robinson R44» (рег. № RA-04347), погибли 3 человека.
 1 ноября возле Сочи разбился вертолёт «Eurocopter AS-350» (рег. № RA-07275), погибли 2 человека, 4 получили ранения.
 25 декабря в Сочи разбился самолёт «Ту-154» (рег. № RA-85572), все 92 человека погибли.

2017 
 12 февраля над Телецким озером на Алтае потерпел катастрофу вертолёт Robinson R66. На борту находились 5 человек: пилот и 4 пассажира. 
 15 ноября при заходе на посадку в аэропорту посёлка Нелькан Хабаровского края разбился легкомоторный самолёт Let L-410. На борту находилось 7 человек включая 2-х членов экипажа, погибли 6 человек, одна пассажирка (ребёнок) осталась в живых. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

2018 
 11 февраля самолёт Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье. На борту самолёта находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

 4 августа вертолёт Ми-8 разбился в Красноярском крае. На борту вертолёта находилось 15 пассажиров и 3 члена экипажа, все они погибли.

2019 
 27 апреля разбился легкомоторный самолёт Як-18Т (рег. № RA-2843G), выполнявший тренировочный полёт на посадочной площадке «Калинка» в Хабаровском крае. На борту самолёта находились пилот и пассажир, оба они погибли..
 5 мая произошёл крупный пожар на борту авиалайнера Sukhoi Superjet 100, который вылетал из аэропорта Шереметьево и совершал регулярный рейс Москва — Мурманск. Погиб 41 человек, 10 пострадали. Следствие назвало виновником катастрофы командира экипажа.

2021 
 19 июня вблизи села Журавлёво (Кемеровская область) после отказа двигателя потерпел крушение самолёт L-410 с парашютистами на борту. Погибли 5 человек, 14 пострадали. 

 6 июля на Камчатке разбился самолёт Ан-26. Все 28 человек на борту погибли.

 12 сентября в 4 км от аэропорта Казачинское (Иркутская область) разбился самолёт L-410. Из 16 человек на борту погибли 4.

 22 сентября на территории Большехехцирского заповедника (Хабаровский край) врезался в гору Ан-26, совершавший калибровку средств РСБН аэропорта Хабаровск. Погибли 6 человек. 

 10 октября в Мензелинске (Татарстан) вскоре после взлёта разбился L-410 с парашютистами. Из 22 человек на борту погибли 16.
3 ноября транспортный самолёт Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. Погибли 9 человек.

См. также 
 Авиационная катастрофа
 Авиационная авария
 Катастрофы в истории воздухоплавания
 Список единственных выживших в катастрофах пассажирских воздушных судов гражданских авиакомпаний и ВВС
 :Категория:Авиационные происшествия по годам
 Крупнейшие авиакатастрофы
 Крупнейшие авиационные катастрофы по странам
 100 крупнейших авиационных катастроф
 100 крупнейших авиационных катастроф в США
 100 крупнейших авиационных катастроф в СССР
 100 крупнейших авиационных катастроф в России
 Авиакатастрофы в России с 1991 года
 Список авиационных катастроф в гражданской авиации
 Крупнейшие авиационные катастрофы субъектов Российской Федерации
 Авиакатастрофы в СССР

Примечания

Ссылки 
 Авиационные происшествия, инциденты и авиакатастрофы в СССР и России

Списки авиационных происшествий

Авиационные происшествия по годам